La Coppa di Bulgaria () è la coppa nazionale bulgara di varie discipline:
 Coppa di Bulgaria – competizione nazionale di calcio maschile, istituita nel 1921
 Coppa di Bulgaria – competizione nazionale di pallacanestro femminile, istituita nel 1951
 Coppa di Bulgaria – competizione nazionale di pallavolo femminile, istituita nel 1953
 Coppa di Bulgaria – competizione nazionale di pallavolo maschile, istituita nel 1953